Strega může být:

bylinný likér Strega
literární cena Premio Strega